Soulages est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Soulages (-), esthéticien français ;
 Gabriel Soulages (1876-1930), écrivain français ;
 Pierre Soulages (1919-2022), peintre et graveur français ;

Toponyme 

 Soulages, commune française du Cantal dans la région d'Auvergne ;
 Soulages-Bonneval, commune française de l'Aveyron dans la région Midi-Pyrénées ;
 Soulages, (ou Soulage), lieu-dit français du Puy-de-Dôme dans la commune de Manzat ;

Divers 
 Musée Soulages, Musée de France situé dans la ville de Rodez, préfecture de l'Aveyron.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France